All Hail, Liberia, Hail är Liberias nationalsång sedan 1847.

Texten till All Hail, Liberia Hail skrevs av Daniel Bashiel Warner (1815-1880) på engelska, musiken komponerades av Olmstead Luca (1836-1869).

Sångtext 
Första versen
All hail, Liberia, hail! 
All hail, Liberia, hail!
This glorious land of liberty
Shall long be ours.
Though new her name,
Green be her fame,
And mighty be her powers,
In joy and gladness with our hearts united
We'll shout the freedom of a race benighted,

Long live Liberia, happy land,
A home of glorious liberty
By God's command.
A home of glorious liberty
By God's command.

All hail, Liberia, hail!
All hail, Liberia, hail!
In union strong success is sure
We can not fail;
With God above
Our rights to prove
We will o'er all prevail,
With heartand hand our country's cause defending
We will meet the foe with valor unpretending.

Nationalsånger i Afrika
Kultur i Liberia